Ajonjonera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Atractylis gummifera.
 El nombre común de la planta Carduus crispus
 El nombre común de la planta Carlina acaulis.
 El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
 El nombre común de la planta Andryala ragusina, también conocida como "ajonje".

Enlaces externos 
 y ajonje.